Kaba bezeichnet:

 Kaba (Kakaogetränk), ein Instant-Kakaogetränk
 Kabah, eine Maya-Ruine in Mexiko
 Kaba (Vulkan), einen Vulkan auf Sumatra
 Kaba (Altay), einen Kreis im chinesischen Regierungsbezirk Altay
 Kaba (Têwo), eine Gemeinde in der chinesischen Provinz Gansu
 Kaba (Irtysch), rechter Nebenfluss des Irtysch
 Dormakaba, früher Kaba Gruppe, eine Schweizer Unternehmensgruppe der Sicherheitsindustrie 
 Kaba, die Frucht der Saba senegalensis
 Kaba (Ungarn), eine Stadt im Verwaltungsgebiet Hajdú-Bihar in Ungarn
 Kaba (Sprache), eine Untergruppe der Sprache Sidama 
 Kaba, einen Fluss in Guinea, siehe Little Scarcies

Kaba ist der Familienname folgender Personen:

 Alpha Kaba (* 1996), französisch-guineischer Basketballspieler
 Kaba Atsushi (1879–1960), japanischer Generalleutnant
 Benkaly Kaba (* 1959), französisch-senegalesischer Basketballspieler
 Fatoumata Kaba, guineische Diplomatin und Politikerin
 Gökhan Kaba (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Malado Kaba (* 1971), guineische Ökonomin und Politikerin
 Mariam Kaba (* 1961), französisch-guineische Schauspielerin
 Mohamed Kaba (* 1989), ivorischer Fußballspieler
 Necdet Kaba (* 1985), türkischer Fußballspieler

KABA als Abkürzung steht für:

 Kontrastive Aufgabenanalyse, ein Arbeitspsychologisches Verfahren zur Bewertung von Arbeitsplätzen nach Humankriterien
 eine Möglichkeit die Phasen eines Verkaufsgesprächs einzuteilen: Kontakt-, Analyse-, Beweis- und Abschlussphase

Siehe auch:

 Kaaba (كعبة kaʿba), das zentrale islamische Heiligtum in Mekka
 Caba

KABA